Koljala (Lüganuse), een plaats in de Estlandse gemeente Lüganuse
 Kõljala, een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa